Кампо Уно и Медио има више значења:

 Кампо Уно и Медио, Колонија Буенос Аирес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Уно и Медио, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику